KZC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kompong-Chhnang (Cambogia)